Анероид ():
 Анероид — прибор для измерения атмосферного давления;
 Анероид — озеро в американском штате Орегон;
  — населённый пункт в канадской провинции Саскачеван.